Tachi kan betrekking hebben op:

 Tachi (stam), Indianenstam uit Californië;
 Tachi (wapen), Japans zwaard.